Андреевский мост:

 Пушкинский (Андреевский) мост (Москва) — пешеходный мост в Москве между Пушкинской набережной (Нескучный сад) и Фрунзенской набережной через Москву-реку.
 Андреевский железнодорожный мост — мост Малого кольца МЖД через Москву-реку в Москве, между станциями Канатчиково и Воробьёвы горы.
 Андреевский автодорожный мост — автомобильный мост в Москве на пересечении третьего транспортного кольца и Москвы-реки.
 Андреевский мост (Лубья) — автомобильный мост через реку Лубью по Андреевскому проспекту в Санкт-Петербурге.

См. также 

 
 Андреевский спуск
 Андреевская набережная
 

 Новоандреевский мост